Die Tippeligaen 2012 war die 68. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 22. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Sie begann am 23. März 2012 mit der Partie des amtierenden Meisters Molde FK gegen Strømsgodset IF (2:1) und endete am 18. November 2012 mit dem 30. Spieltag.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison sowie den zwei Aufsteigern Hønefoss BK und Sandnes Ulf aus der Adeccoliga 2011. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2013/14 teil und der Zweit- und Drittplatzierte an der UEFA Europa League 2013/14. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und Spielstätten 

Zur neuen Saison kehrte das Team von Stabæk Fotball an seine alte Heimstätte, das Nadderud-Stadion, zurück. Beim FK Haugesund waren – wie in der Vorsaison – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Saisonverlauf 
Zwar nahm Strømsgodset IF den überwiegenden Teil der Serie den ersten Platz ein, dennoch übernahm Molde FK am 23. Spieltag die Führung und vier Spieltage vor Saisonende hatten noch drei Teams Chancen auf die Meisterschaft. Rosenborg Trondheim verlor die zwei folgenden Spiele gegen beide Konkurrenten und Molde sicherte sich in der vorletzten Runde die Meisterschaft mit einem Erfolg gegen Hønefoss BK bei gleichzeitiger Niederlage von Strømsgodset gegen Sandnes Ulf. Es war der zweite Titel der Vereinsgeschichte für Molde.

Während Stabæk Fotball nahezu in der gesamten Saison einen Abstiegsplatz belegte und am Ende abgeschlagen Letzter wurde, kämpften am letzten Spieltag noch vier Teams gegen den Abstieg. Nur Sogndal konnte seine Partie gewinnen und so musste auch Fredrikstad FK absteigen, während Sandnes sich in der Relegation gegen den Tabellensechsten der Adeccoliga und Gewinner der Aufstiegsrunde Ullensaker/Kisa durchsetzte und in der ersten Liga verblieb.

Der höchste Heimsieg gelang Lillestrøm SK mit 6:0 gegen Stabæk am 28. Spieltag; den höchsten Auswärtssieg verbuchte Molde am 8. Spieltag mit 5:0 bei Stabæk. Das torreichste Spiel war die Partie Brann Bergen gegen Odd Grenland, die 6:2 endete.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

1 Punkt Abzug für Odd Grenland ab 26. Spieltag eingerechnet.

Relegation 
Der Tabellenvierzehnte Sandnes Ulf bestritt zwei Relegationsspiele gegen Ullensaker/Kisa IL, den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen Adeccoliga. Das Hinspiel in Jessheim fand am 21. November 2012 statt, das Rückspiel in Sandnes wurde am 24. November 2012 ausgetragen. Sandnes Ulf sicherte sich mit zwei Siegen den Verbleib in der ersten Liga.

|}

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Die Tippeligaen 2012 auf weltfussball.de
 Tippeligaen 2012 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2012